Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 494 dans le monde.

 Route fédérale 494 en Allemagne
 RS-494 au Brésil
 Route régionale 494 en Finlande
 Route nationale 494 en France